Plehwe (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Achilles von Plehwe (1805–1883), preußischer Generalmajor
 Bernhard von Plehwe (1792–1858), preußischer Generalleutnant
 Dieter Plehwe (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler
 Friedrich-Karl von Plehwe (1912–1998), deutscher Offizier und Diplomat
 Karl von Plehwe (General) (1825–1886), preußischer Generalmajor
 Karl von Plehwe (1877–1958), deutscher Offizier, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP)
 Karl Ludwig von Plehwe (1834–1920), Kanzler im Königreich Preußen
 Kerstin Plehwe (* 1967), deutsche Publizistin und Beraterin
 Paul von Plehwe (1850–1916), russischer General der Kavallerie
 Wjatscheslaw Konstantinowitsch von Plehwe (1846–1904), russischer Politiker

Siehe auch:
 Plewe